Андрей Измайлов:
 Измайлов, Андрей Нариманович (1953—2021) — советский и российский писатель, журналист.
 Измайлов, Андрей Петрович (ум. 1714) — деятель петровской эпохи, дипломат.
 Измайлов, Андрей Яковлевич — русский воевода.
 Измайлов, Андрей Юрьевич (род. 1961) — российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН.